Pete Smith peut faire référence à :
  (1939-), présentateur australien de radio et de télévision ;
  (1947-), ancien joueur de basket-ball ;
  (1940-), lanceur au baseball, 1962-1963 ;
  (1966-), lanceur au baseball, 1987-1998 ;
  (1892-1979), producteur de cinéma américain ;
 , acteur néo-zélandais ;
  (1944-), cycliste olympique britannique ;
  (1942-), motocycliste ;
  (1957-), motocycliste.